Соревнования по гольфу среди мужчин на летних Олимпийских играх 1900 прошли 2 октября. Приняли участие 12 спортсменов из четырёх стран. Поле состояло из 36 лунок.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований